Loretto kan syfta på:

USA 

 Loretto, Kentucky, ort, Marion County, 
 Loretto, Tennessee, ort, Lawrence County, 
 Loretto, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 Loretto, Pennsylvania, ort, Cambria County,

Österrike 

 Loretto (kommun), Burgenland, Eisenstadt-Umgebung,

Se även 
 Loreto